Held for Ransom – film del 1908 prodotto da S. Lubin
 Held for Ransom – film del 1908 prodotto dalla Raleigh et Robert
 Held for Ransom – film del 1909 prodotto dalla Raleigh et Robert
 Held for Ransom – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 Held for Ransom – film del 1913 diretto da Oscar Apfel
 Fuoco al mulino (Held for Ransom) – film del 1938 diretto da Clarence Bricker 
 Held for Ransom – film del 1976 diretto da Bruce Lood
 Held for Ransom – film del 2000 diretto da Lee Stanley